Yuan Aiping nasceu na China, é professora, escritora e Fundadora do Centro Cultural China-Brasil Yuan Aiping.

A mesma possui um reconhecimento mundial pelo seu trabalho, sendo reconhecida por diversas partes.

Ligações externas
Centro Cultural China-Brasil

Escritores da China